Милл-Крик, Миллкрик (, ) — название нескольких населённых пунктов, малых рек, парков, заповедников и торговых центров в Канаде и США.

США

Населённые пункты 
  — город в штате Вашингтон.
  — городок в Западной Виргинии.
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Оклахоме.
  — боро в Пенсильвании.
  — город в Юте.

 

Составные топонимы
  — поселение в штате Вашингтон.

Реки 
Западная Виргиния
  — приток Саут-Брэнч-Потомака.
  — приток Огайо.
Калифорния
  — впадает в озеро Моно.
  — приток Санта-Аны.
Пенсильвания
  — приток Делавэра.
  — приток .
  — впадает в озеро Эри.
  — приток .
  — приток Саскуэханны.
  — приток .
Прочие штаты
  — в Огайо, приток Огайо.
  — в Орегоне, приток Уилламетта.
См. также .

 Парки и заповедники 
  — линейный парк в г. Бейкерсфилд, Калифорния.
  — парк в тауншипе , Мичиган.
  — парк в г. Янгстаун, Огайо.
  — заповедник в Орегоне.

 Торговые центры 
  — в г. , Нью-Джерси.
  — в округе Эри, Пенсильвания.

 Прочее 
  — водопад в парке , Орегон.
  — старшая школа в г. , Джорджия.
  — легкорельсовая станция в г. , Юта.

 См. также 
 Милл
 Крик
  — несколько мостов.
  и  (с английского языка brook также переводится как «ручей») — несколько населённых пунктов и малых рек в разных странах.
  — несколько исторических районов.
 
 Хикори-Гроув — поселение в Иллинойсе, часто называемое Милл-Крик''.
 Мельничный ручей и Мельничный Ручей